Die Canadian Lawn Tennis Championships 1937 fanden vom 26. bis 31. Juli beim Toronto Cricket Club in Toronto statt.

Das Turnier wurde vom britischen Wightman-Cup-Team zur Vorbereitung genutzt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Montreal Gazette, Ausgaben vom 27. Juli bis 2. August 1937

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1937